American Center steht für:

 American Center (Southfield), Gebäude in Southfield, Michigan
 American Center (Paris), Kulturstiftung in Paris, Frankreich